! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 162001–162100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 162101–162200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 162201–162300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 162301–162400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 162401–162500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 162501–162600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 162601–162700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 162701–162800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 162801–162900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 162901–163000 [ editare]

Lista planetelor minore (162001-163000)